Мелії (, ):
 Мелії (міфологія) — у давньогрецькій міфології імена кількох німф.
 Мелії (рід) — давньоримський рід (номен).
 Мелії (ботаніка) (Melia) — рід рослин з родини Мелієвих.